Borojevići  su naseljeno mjesto u općini Stolac, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Znamenitosti 

 Badanj, pećina i arheološko nalazište iz mlađeg paleolitika, nacionalni spomenik BiH

Izvori 

Naselja u Hercegovačko-neretvanskoj županiji
Stolac